Partit Comunista dels Treballadors (Dinamarca), partit danès d'ideologia comunista d'orientació maoista, fundat el 1976
 Partit Comunista dels Treballadors o Partido Comunista de los Trabajadores , partit espanyol d'ideologia marxista-leninista, creat en 1973 inicialment com a corrent interna
 Partit Comunista dels Treballadors o Partit Comunista Treballador de l'Iraq, organització política iraquiana de tendència marxista activa a l'Iraq i entre els exiliats
 Partit Comunista dels Treballadors o Partit dels Treballadors i Camperols del Nepal, partit comunista del Nepal fundat el 1976
 Partit Comunista dels Treballadors o Partit Comunista Treballador del Kurdistan, organització política del Kurdistan del Sud fundada el 2008 
 Partit Comunista dels Treballadors Portuguesos / Moviment Reorganitzatiu del Partit del Proletariat, partit marxista-leninista-maoista de Portugal fundat el 1976 a partir del MRPP, que havia estat fundat el 1970 
 Partit Comunista dels Treballadors Hongarès, partit d'Hongria fundat el 1989